Amalienruh ist ein deutscher Ortsname:
 Gut Amalienruh, Gemeinde Sülzfeld, Kreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, Deutschland
 Amalienruh, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Malinnik (Miłomłyn), Ort der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Amalienruh, Kreis Schlochau, Westpreußen/Posen-Westpreußen/Pommern, seit 1945: Malinowo (Czarne), Ort der Gmina Czarne, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch: Amalienruhe